typ – podstawowy element zbioru badanego za pomocą typologii
 typ – określenie w teologii i biblistyce
 typ (phylum) – kategoria systematyczna
 typ danych
 typ nomenklatoryczny
 typ siedliskowy lasu
 typ widmowy

Zobacz też 
 baramin – w terminologii kreacjonistycznej "typ", "podstawowy typ", "prototyp"